Gubbängen – quartiere di Stoccolma nel Söderort
Gubbängen – stazione della metropolitana di Stoccolma